

Temporadas 
 Campeão
 Vice-campeão
 Classificado à Liga dos Campeões da UEFA
 Classificado à Liga Europa da UEFA
 Rebaixado à Série B
 Acesso à Série A

 De 1915-16 a 1918-19 - Não houve Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra devido a Primeira Guerra Mundial.
 De 1914-15 a 1919-20 - Não houve Supercopa da Inglaterra devido a Primeira Guerra Mundial.
 A temporada 1939-40 foi abandonada no início de setembro e todos os resultados anulados devido a Segunda Guerra Mundial.
 De 1940 a 1945 - Não houve Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra devido a Segunda Guerra Mundial.
 De 1940-41 a 1945-46 - Não houve Campeonato Inglês devido a Segunda Guerra Mundial.
 De 1939-40 a 1944-45 - Não houve Copa da Inglaterra devido a Segunda Guerra Mundial.
 De 1939-40 a 1947-48 - Não houve Supercopa da Inglaterra devido a Segunda Guerra Mundial.
 Apesar de entrar na primeira fase da Copa da Liga Inglesa em 1960-61, com muitos outros grandes clubes ingleses, o Liverpool se recusou a participar da Copa da Liga Inglesa de 1961-62 até 1965-66.
 O Liverpool desistiu de disputar a Copa Intercontinental de 1977.
 Não foi realizado a Copa Intercontinetal de 1978 devido a problemas com o calendário.
 Devido a Tragédia de Heysel, o Liverpool e todos os outros clubes ingleses foram banidos de competições europeias por cinco anos.

Ligações externas 
Geral

Estatisticas